Die Spiele der A-Gruppe der 46. Eishockey-Weltmeisterschaft (gleichzeitig die 57. Eishockey-Europameisterschaft) fanden vom 14. bis 27. April 1979 in Moskau in der Sowjetunion statt. Die B-Gruppe spielte vom 16. bis 24. März in Galați in Rumänien und die C-WM wurde vom 16. bis 25. März in Barcelona, Spanien, ausgetragen. Es nahmen insgesamt 26 Mannschaften teil, ein neuerlicher Rekord, darunter als WM-Neuling ein Team aus Südkorea.

Der Austragungsmodus der A-WM wurde nach nur 3 Jahren bei einer Tagung des IIHF in Paris (27. August 1978) erneut verändert. Es wurde zunächst eine Vorrunde in 2 Gruppen ausgespielt. Die jeweiligen Gruppensieger und -zweitplatzierten zogen unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche in die Meisterrunde ein, die Dritt- und Viertplatzierten spielten ebenfalls unter Mitnahme ihrer direkten Vergleiche in einer Abstiegsrunde. Meister- und Abstiegsrunde wurden als Doppelrunden ausgetragen. Ziel dieser Reform war es, die Anzahl der Spiele zu reduzieren (vorher 10, jetzt 8) und damit die Belastung der Spieler zu verringern und die Dauer der WM zu verkürzen.

Einen neuen Austragungsmodus gab es auch in der B-Gruppe, die aufgrund politischer Querelen zwischen China und Südkorea, die bereits bei der WM 1978 geschildert wurden, erstmals 10 Mannschaften umfasste. Auch hier gab es zunächst eine Vorrunde in zwei Gruppen mit je 5 Teams. Die beiden Erstplatzierten jeder Gruppe spielten dann in einer Finalrunde den Aufsteiger in die A-Gruppe aus, die jeweiligen Letztplatzierten stiegen in die C-Gruppe ab. Die Dritt- und Viertplatzierten der beiden Vorrundengruppen ermittelten dann in einer Platzierungsrunde zwei weitere Absteiger.

Die C-WM sollte eigentlich in der Volksrepublik China stattfinden, doch aufgrund der bereits geschilderten politischen Streitigkeiten, wurde die WM China entzogen und kurzfristig nach Spanien vergeben, das dadurch zweimal in Folge Gastgeber der C-Gruppe sein durfte.

A-Weltmeisterschaft 

Die A-WM in Moskau sah einen übermächtigen Gastgeber. Die großen Kontrahenten aus der Tschechoslowakei, aus Schweden und aus Kanada wirkten regelrecht zweitklassig. Für die UdSSR war es der 16. WM- und 19. EM-Titel. Eine Sensation gab es in der B-Gruppe, wo sich der B-Gruppen-Neuling Niederlande durchsetzte und damit den Durchmarsch von der C- bis in die A-Gruppe vollzog. Die Methode der Niederländer, kanadische Eishockeyspieler niederländischer Abstammung ausfindig zu machen, sie anschließend einzubürgern und sie dann in der Nationalmannschaft einzusetzen, sollte Schule machen und noch manch rasanten Aufstieg bisher unterklassiger Eishockey-Nationen ermöglichen.

Vorrunde, Gruppe A 

Abschlusstabelle

Vorrunde, Gruppe B 

Abschlusstabelle

Abstiegsrunde um die Plätze 5–8 
(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der A-WM 

Auf- und Absteiger

Abschlussplatzierung der EM

Meistermannschaften

Topscorer

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

B-Weltmeisterschaft 
in Galați, Rumänien

Vorrunde, Gruppe A 

Abschlusstabelle

Vorrunde, Gruppe B 

Abschlusstabelle

Platzierungsrunde um die Plätze 5–8 
(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Meisterrunde um die Plätze 1–4 
(direkte Vergleiche aus der Vorrunde mit übernommen)

Abschlusstabelle

Abschlussplatzierung der B-WM

Auf- und Abstieg

C-Weltmeisterschaft

Spiele

Abschlusstabelle

Auf- und Abstieg

Siehe auch 
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Junioren 1979

Literatur

Einzelnachweise 

1979
Europameisterschaft 1979
Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft, 1979
Weltmeisterschaft, 1979
Weltmeisterschaft, 1979
Eishockeywettbewerb in Moskau
Eishockeywettbewerb in Galați
Eishockeywettbewerb in Barcelona